Энди Маррей защитил свой титул.

Посев 
Первые четверо сеянных начинают турнир со второго круга.

  'Энди Маррей (Титул)
  Милош Раонич (Второй раунд)  Жиль Симон (Четвертьфинал)  Александр Долгополов (Четвертьфинал)''

<li>  Кэй Нисикори (Полуфинал, отказ)
<li>  Флориан Майер (Второй раунд)
<li>  Юрген Мельцер (Четвертьфинал)
<li>  Мартин Клижан (Первый раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 

Международный теннисный турнир в Брисбене 2013